AYP peut faire référence à :
  ;
 .

Ayp peut faire référence à :
 ayp, la  de l'alphabet arménien.